BiH:
 Grbići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac
 Grbići (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje